Dembowitz ist ein deutscher Ortsname:
 Dembowitz, 1942 bis 1945 Dembau, Kreis Kulm, Westpreußen, seit 1945: Dębowiec (Dąbrowa Chełmińska)  im Powiat Bydgoski, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen
 Dembowitz, 1935 bis 1945 Eichenau, Kreis Neidenburg, Ostpreußen, seit 1945: Dębowiec (Jedwabno) im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen